Il doppio del torneo di tennis WTA Sydney 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Wendy Turnbull e Billie Jean King che hanno battuto in finale Pam Shriver e Sue Barker 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull /  Billie Jean King (Campionesse)
 Ilana Kloss /  Betty-Ann Dent (primo turno)

 Anne Smith /  Dianne Balestrat (semifinali)
 Pam Shriver /  Sue Barker (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Sydney 1979